Izumikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroaki Izumikawa (* 1957), japanischer Moderner Fünfkämpfer
 Masayuki Izumikawa (* 1971), japanischer Volleyballspieler
 Pete Izumikawa (* 1956), japanischer Golfer
 Shun’ei Izumikawa, japanischer Astronom
 Sora Izumikawa (* 1971), japanische Sängerin